Sharks (Super Rugby)
 Sale Sharks
 Sharks FC
 San Jose Sharks